Гран-при Сан-Марино () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Проводился с  года на трассе Имола (Автодром Энцо и Дино Феррари) в Италии. По сути, являлся вторым итальянским Гран-при в календаре чемпионата мира, номинально нося звание национального Гран-при находящегося недалеко карликового государства Сан-Марино. Гран-при вошёл в календарь после того, как на трассе Имола был проведён Гран-при Италии 1980 года, вернувшийся в следующем году на Автодром Монца.

Самым известным Гран-при Сан-Марино является гонка 1994 года, когда во время Гран-при на автодроме произошла череда трагических событий, из-за которых этап получил название «чёрный уик-энд». Во время пятничной практики Рубенс Баррикелло врезался в бордюр, машина ударилась о верх заграждения из покрышек и перевернулась, бразилец от удара потерял сознание. Во время субботней квалификации австриец Роланд Ратценбергер столкнулся в лобовую со стеной в повороте Villeneuve из-за потери переднего антикрыла и погиб на месте. На следующий день во время гонки трёхкратный чемпион мира Айртон Сенна потерял управление в скоростном повороте Tamburello, врезавшись в бетонную стену, и погиб из-за пробившей шлем части подвески своего болида Williams.

С  года проведение Гран-при Сан-Марино прекращено.

Победители Гран-при Сан-Марино

См. также 
 Гран-при Италии
 Гран-при Эмилии-Романьи
 Мото Гран-при Сан-Марино

Ссылки 
 Энциклопедия формулы-1
 Сайт Гран-при

 
Сан-Марино